Brookeland ist die Bezeichnung folgender Städte in den USA:

 Brookeland (Jasper County, Texas)
 Brookeland (Sabine County, Texas)

Siehe auch:
 Brookland